Adrián López Rodríguez – calciatore spagnolo
 Diego López Rodríguez – calciatore spagnolo
 Javier López Rodríguez – calciatore spagnolo
 María Isabel López Rodríguez – cantante, attrice, conduttrice televisiva e modella spagnola
 Narciso López Rodríguez – calciatore messicano
 Nicolás de Jesús López Rodríguez – cardinale e arcivescovo cattolico dominicano